Аниме School Days, основанное на одноимённом визуальном романе, было создано компанией TNK. Оригинальный сериал состоял из 12-ти серий, в дополнение к которым было создано две OVA-серии. Главным героем является ученик Макото Ито, в которого одновременно влюбляются несколько девушек.

Премьера сериала состоялась 3 июля 2007 года на канале TV Kanagawa. Завершился сериал 26 сентября на AT-X. Телевещание велось и по другим каналам: Chiba TV, TV Aichi, TV Osaka и TV Saitama. 17 сентября 2007 года, за день до премьеры последней серии, в Киото произошёл инцидент, в результате которого показ был временно прекращён. На следующей неделе компания AT-X сообщила, что показ состоится 27 сентября и 1 октября.

В сериале присутствует в общей сложности 11 музыкальных композиций: две открывающие темы и девять закрывающих. Компанией Lantis было выпущено три альбома: «Innocent Blue», «School Days Ending Theme+» и «School Days TV Original Sound Track». С 26 сентября 2007 года по 27 февраля 2008 года сериал выпускался на 6-ти DVD-дисках, каждый из которых содержал по две серии. Первая OVA-серия «Valentine Days» поставлялась вместе с копией игры School Days L×H. Вторая, «Magical Heart Kokoro-chan», вышла 6 марта 2008 года.

Список серий аниме

Список серий OVA

Примечания 

School Days